Unbefestigter Weg steht für:
 Naturweg als unbefestigter Verkehrsträger
 Rückeweg als unbefestigter forstwirtschaftlicher Weg
 Wirtschaftsweg ohne jegliche Oberflächenbefestigung
 Wirtschaftsweg mit wassergebundener Decke als Oberflächenbefestigung